Муллино — топоним:
 Муллино — деревня в Бураевском районе Башкортостана;
 Муллино — деревня в Юкаменском районе Удмуртии.
 Муллино — деревня Туймазинского района, вошедшая в 1946 году в состав города Октябрьский
 Другое
 Муллино — археологический памятник в черте города Октябрьский (Башкирия)